KLHL17 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 1-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 642 амінокислот, а молекулярна маса — 69 874.

Задіяний у такому біологічному процесі, як убіквітинування білків. 
Білок має сайт для зв'язування з молекулою актину. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, клітинних контактах, синапсах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки